Теребилов — фамилия; имеет женскую форму Теребилова.
 Теребилов, Владимир Иванович (1916—2004) — советский и российский юрист, председатель Верховного Суда СССР в 1984—1989 годах.
 Теребилов, Юрий Мефодьевич (более известен как Юрий Михайлович Ракша; 1937—1980) — советский живописец, художник-постановщик кино.